Манганесес-де-ла-Польвороса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес. Занимает площадь 16,25 км². Население — 751 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Саморы